Анна фон Липе () може да се отнася за благородничките от династията Липе:

 Анна фон Липе (* ок. 1450 – 1533), дъщеря на Бернхард XII фон Липе, омъжена за граф Ото VI фон Хоя и за граф Йохан II фон Насау-Байлщайн
 Анна фон Липе (1529 – 1590), дъщеря на граф Симон V фон Липе, омъжена за граф Йохан I фон Валдек-Ландау
 Анна фон Липе (1551 – 1614), дъщеря на граф Бернхард XIII фон Липе, омъжена за граф Волфганг II фон Еверщайн-Масов (1528 – 1592)
 Анна Катарина фон Липе (1612 – 1659), дъщеря на граф Симон VII фон Липе-Детмолд, омъжена за княз Фридрих фон Анхалт-Харцгероде
 Анна Мария фон Липе (1651 – 1709), абатиса на Каппел, дъщеря на граф Херман Адолф фон Липе-Детмолд
 Анна Августа фон Липе (1665 – 1730), дъщеря на граф Йобст Херман фон Липе-Щернберг-Шваленберг

Източници 

 
Жени